Kampmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Kampmann (* 1983), deutsche Lyrikerin
 Bernhard Kampmann (* 1957), deutscher Diplomat
 Bodo Kampmann (1913–1978), deutscher Bildhauer, Designer und Bühnenbildner
 Christian Kampmann (1939–1988), dänischer Autor und Journalist
 Christian Kampmann (Architekt) (1890–1955), dänischer Architekt
 Christina Kampmann (* 1980), deutsche Politikerin (SPD)
 Christoph Kampmann (* 1961), deutscher Historiker
 Cornelia-Angelika Kampmann-Tennstedt (* 1945), deutsche Kostümbildnerin
 Franziska Kampmann (* 1997), deutsche Ruderin
 Frederikke Kampmann (* 1985), dänische Opernsängerin der Stimmlage Sopran
 Gustav Kampmann (1859–1917), deutscher Maler und Graphiker
 Hans Jørgen Kampmann (1889–1966), dänischer Architekt
 Hack Kampmann (1856–1920), dänischer Architekt und Königlicher Bauinspektor
 Hermann Kampmann (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Jens Kampmann (* 1937), ehemaliger dänischer Politiker der Socialdemokraterne
 Johanna Kampmann-Freund (1888–1940), österreichische Malerin und Grafikerin
 Jürgen Kampmann (* 1958), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Károly Kampmann (1902–1945), Jurist, Journalist und Politiker, Reichstagsabgeordneter der NSDAP, Generalarbeitsführer, Chef des Presse- und Propagandaamtes beim Reichsarbeitsführer
 Kat Kampmann (genannt Katinka, Künstlername Kat, 1908–1997), deutsche Malerin
 Katrin Kampmann (* 1979), deutsche Malerin
 Lothar Kampmann (1925–1993), deutscher Maler und Bildhauer
 Martin Kampmann (* 1982), dänischer MMA-Kämpfer
 Monika Kampmann (* 1946), Liedermacherin
 Rainer Kampmann (* 1964), deutscher Medienmanager
 Renate Kampmann (* 1953), deutsche Schriftstellerin
 Theoderich Kampmann (1899–1983), deutscher katholischer Religionspädagoge
 Ursula Kampmann (* 1964), deutsche Numismatikerin, Historikerin und Publizistin
 Utz Kampmann (1935–2006), deutscher Bildhauer und Maler
 Viggo Kampmann (1910–1976), dänischer sozialdemokratischer Politiker
 Walter Kampmann (1887–1945), deutscher Maler des Expressionismus, Grafiker und Bildhauer
 Wanda Kampmann (1903–1978), deutsche Historikerin und Geschichtsdidaktikerin
 Winnetou Kampmann (1927–2001), deutscher Architekt
 Wolf Kampmann (* 1962), deutscher Musikjournalist

Siehe auch:
 Campmann
 Kampman
 Kampmannbrücke